Долгота:

 Долгота — координата в ряде систем сферических координат, определяющая положение точек на поверхности Земли.
 «Долгота» — исторический телефильм, снятый в 2000 году для канала Channel 4 по книге Давы Собель.

См. также 
 Долгота дня — промежуток времени между восходом Солнца и его заходом.